Anning kan verwijzen naar:

Anning (Yunnan), (安宁市) een plaats in de Chinese provincie Yunnan;
Mary Anning (1799 - 1847), Engels paleontologe.